Сильвестер () — английская фамилия. Известные носители:

 Сильвестер, Виктор (1900—1978) — английский артист.
 Сильвестер, Джей (род. 1937) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Сильвестер, Джосуа (1563—1618) — английский поэт и переводчик.
 Сильвестер, Майкл (род. 1951) — итальянский баскетболист.
 Сильвестер, Питер (род. 1948) — английский футболист, нападающий.
 Сильвестер, Уильям (1922—1995) — американский теле- и киноактёр.